„Нисан Джук“ (Nissan Juke) е модел субкомпактни кросоувър автомобили (сегмент J) на японската компания „Нисан“, произвеждан в две последователни поколения от 2010 година насам.

Той е въведен като по-компактна алтернатива на модела „Нисан Кашкай“, насочена преди всичко към европейския пазар, и се предлага като хечбек с 5 врати. Моделът използва обща платформа с „Рено Каптюр“.

През 2019 година започва производството на второ поколение на модела, продавано в Европа и Австралия, докато на останалите пазари той е заменен от „Нисан Кикс“.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
Джук